Sko har flere betydninger:

 Sko - Fodtøj.
 Dupsko - beslag eller hul dup, der skubbes, skrues eller fikseres ud over noget.
 (afledt betydning) Hylster til støtte for enden af en fanestang.
 Kabelsko
 Bremsesko
 Sko (bogstav) – et tidligere bogstav i det græske alfabet
 Sko/Torp – en dansk musikgruppe
 Søren Sko – en dansk musiker, der udgør halvdelen af Sko/Torp
 Sko (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1994 instrueret af Patrik Book